San Michele est la traduction italienne de .

Toponyme 
De nombreuses communes d'Italie ont pour nom San Michele :

 Chiusa di San Michele
 Dusino San Michele 
 Olivetta San Michele
 San Michele all'Adige 
 San Michele al Tagliamento 
 San Michele di Ganzaria
 San Michele di Serino 
 San Michele Mondovì 
 San Michele Salentino

Géographie physique :

 San Michele : île vénitienne et cimetière de Venise. 
 San Michele, torrent de la province de Brescia. Voir l'article en italien : San Michele

Églises 
Plusieurs églises importantes d'Italie sont consacrées à l'Archange Michel :

 le Santuario di San Michele Arcangelo à Monte Sant'Angelo
 l'église monumentale de San Michele à Anacapri
 la basilique San Michele Maggiore à Pavie
 la chiesa di San Michele à Crémone
 la chiesa dei Santi Michele e Gaetano à Florence
 la chiesa di San Michele a Castello à Florence
 la chiesa di San Michele (Modugno) à Modugno
 la chiesa di San Michele di Plaiano à Sassari
 la chiesa di San Michele Arcangelo  à Montemesola
 la chiesa di San Michele Arcangelo à Pieve Ligure
 l'église san Michele Visdomini à Florence
 la chiesa di San Salvi ou San Michele in San Salvi à Florence
 la Sacra di San Michele à Val di Susa
 la chiesa di San Michele à Riva Valdobbia (province de Verceil), à Valsesia

En France :
 Église San Michele de Murato dans le Nebbio en Corse

Divers 
 Le Livre de San Michele, livre autobiographique d'Axel Munthe
 Villa San Michele, résidence de Munthe à Anacapri

Voir aussi 
 
 , la forme espagnole 

Homonymie de toponyme